Тийна Мария Пурсиайнен-Русенберг (; ) — первый ректор Университета искусств в Хельсинки; доктор философии (1993), профессор гендерных исследований Лундского университета.

Биография 
Родилась 7 июля 1958 года в Хельсинки.

Окончила факультет театра кино и литературы Стокгольмского университета. Изучала немецкий язык в Цюрихе и германистику в университете Карла Маркса в Лейпциге (в тот период Германская Демократическая Республика).

В 1993 году защитила диссертацию на тему «En regissörs estetik: Ludvig Josephson och den tidigare teaterregin» в Стокгольмском университете, получив степень Ph.D.. Работала в должности профессора гендерных исследований и доцента театральных исследований Стокгольмского университета.

В декабре 2005 года заняла профессорскую должность в Лундском университете в Центре гендерных исследований факультета социологии и тогда же стала широко известна общественности в качестве соучредителя шведской феминистической партии Женская инициатива.

24 октября 2012 года избрана первым ректором объединённого Университета искусств в Хельсинки.

Имеет двоих детей от предыдущего брака, а также в брачном союзе с партнёром женского пола.

Библиография 
 Byxbegär (Alfabeta Bokförlag, 2001)
 Besvärliga människor — kommunikation till varje pris! (Atlas, 2004)
 Queerfeministisk agenda (Atlas, 2006)
 Monster och madonnor (Normal förlag, 2006)
 L-ordet (Normal förlag, 2007)
 Bögarnas Zarah — diva, ikon och kult (Normal förlag, 2009)

Примечания

Ссылки 
 Klassresenären från Kontula // Lundagård, 1.11.2008
 Ingen rabiat manshatare // Svenska Dagbladet, 17.11.2005

Активисты ЛГБТ-движения в Швеции
Активисты ЛГБТ-движения в Финляндии
Университет искусств
Представители квир-теории
Деятели феминизма Швеции